Charles Wentworth Dilke kan syfta på flera personer:

 Charles Wentworth Dilke (1789–1864), engelsk skriftställare
 Charles Wentworth Dilke (1810–1869), engelsk skriftställare
 Charles Wentworth Dilke (1843–1911), engelsk skriftställare